Marden puede referirse a:

 Marden (Australia)
 Charles Carroll Marden, hispanista y filólogo estadounidense

Inglaterra 
 Marden (Herefordshire)
 Marden (Kent)
 Marden (Sussex Occidental)
 Marden (Tyne y Wear)
 Marden (Wiltshire)